Grand Prix Argentyny 1981 (oryg. Gran Premio de la Republica Argentina) – trzecia runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1981, która odbyła się 12 kwietnia 1981, po raz 16. na torze Autódromo Oscar Alfredo Gálvez.

17. Grand Prix Argentyny, 16. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Wyniki

Wyścig 

Argentyna
1981
1981 w Argentynie